Cox Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cox Mountain (Georgia)	
 Cox Mountain (North Carolina)	
 Cox Mountain (Vermont)